Winduga peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Winduga, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Winduga, une localité dans la voïvodie de Łódź